Blätter steht für:
 Blätter, Plural von Blatt
 Blätter, Kurzname der Blätter für deutsche und internationale Politik

Siehe auch: